Бостон има више значења:
 Бостон
 Бостон (Вирџинија)
 Бостон (Кентаки)
 Бостон (Пенсилванија)
 Бостон (Џорџија)
 Бостон (Индијана)
 Бостон (Линколншир)
 Бостон (музичка група)